Twintigduizend mijlen onder zee, de roman van Jules Verne

Verfilmingen 
 20000 lieues sous les mers (film), een film uit 1907
 20,000 Leagues Under the Sea (1916), een Amerikaanse film uit 1916 van Stuart Paton
 20,000 Leagues Under the Sea (1954), een Amerikaanse film uit 1954 van Richard Fleischer
 20,000 Leagues Under the Sea (1972), een Amerikaanse film uit 1972 van Jules Bass en Arthur Rankin Jr.
 20,000 Leagues Under the Sea (1985), een Australische animatie film uit 1985
 20,000 Leagues Under the Sea (Village Roadshow-film), een film uit 1997 van Rod Hardy
 20,000 Leagues Under the Sea (Hallmark-film), een Amerikaanse film uit 1997 van Michael Anderson

Computerspel 
 20,000 Leagues Under the Sea (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel

Anders 
20,000 Leagues Under the Sea (attractie), attractie in Tokyo DisneySea